Pumi kan syfta på:
Pumi (folkslag) – ett folkslag i Kina
Pumi (hund) – en hundras från Ungern